Cheimadión kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Néa Zoí (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Cheimadió (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Cheimadió (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar